personen
 Wilkins (zanger), German Wilkins Vélez, een Puerto Ricaanse popzanger en componist
 Bob Wilkins, een Amerikaanse televisiepersoonlijkheid
 Dave Wilkins, een jazz-trompettist uit Barbados
 Dean Wilkins, een Engels voormalig voetballer
 Dominique Wilkins, een voormalig Amerikaanse basketballer
 Ernie Wilkins, een Amerikaanse jazz-saxofonist, componist, arrangeur en bigband-leider
 John Wilkins, een Brits cryptograaf, parlementariër en bisschop 
 Mac Wilkins, een Amerikaanse discuswerper
 Margaret Lucy Wilkins, een Britse componiste, muziekpedagoge en dirigent
 Maurice Wilkins,  een Brits natuurkundige
 Ray Wilkins, een voetballer uit Engeland

diversen

 Lippincott Williams & Wilkins,  een uitgeverij gespecialiseerd in medische en wetenschappelijke literatuur
 Bowers & Wilkins, een Britse luidsprekerfabrikant
 Wilkins Township, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Wilkins gors (Nesospiza wilkinsi), een zangvogel uit de familie Thraupidae

Zie ook
 Wilkin (doorverwijspagina)